est un cartoon, réalisé par Friz Freleng et sorti en 1949, qui met en scène Porky Pig.

Synopsis

Fiche technique

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1949
Court métrage de Porky Pig
Cartoon Looney Tunes
Film de Warner Bros